Arnošt Fridrich III. Sasko-Hildburghausenský (Arnošt Fridrich Karel; 10. června 1727, Königsberg – 23. září 1780, Seidingstadt) byl sasko-hildburghausenským vévodou.

Život 
Narodil se jako syn vévody Arnošta Fridricha II. Sasko-Hildburghausenského a jeho manželky Karolíny Erbašsko-Fürstenauské.

Nástupcem svého otce se stal v osmnácti letech v roce 1745; jeho matka proto vládla jeho jménem jako regentka do roku 1748, kdy dosáhl plnoletosti.

Arnošt Fridrich byl považován za inteligentního, talentovaného a jednoho z nejhezčích knížat své doby. Daroval městu knihovnu, ale jeho nadměrná marnotratnost na přehnaném dvoře a vojenská nádhera nakonec upoutala pozornost nejvyšších míst na finanční situaci jeho země.

Císař Josef II. vytvořil debetní komisi pod vedením vévodkyně Šarloty Amálie Sasko-Meiningenské a prince Josefa Sasko-Hildburghausenského, prastrýce vévody, aby prošetřil požadavky věřitelů a upravil příjmy a výdaje na rok 1769. Finanční situace v zemi byla tak katastrofální, že 35 let trvání této provize nemohlo podmínky úplně napravit.

Poté, co v roce 1757 využil Münzregal, byl zapleten do stížnosti na říšskou pokladnu. Nakonec obrovský požár města Hildburghausen v roce 1779 přinutil Arnošta Fridricha přestěhovat se do svého loveckého sídla v Seidingstadtu, kde o rok později, 23. září 1780 ve věku 53 let, zemřel.

Manželství a potomci 
1. října 1749 se dvaadvacetiletý vévoda poprvé oženil. Jeho manželkou se v paláci Hirschholm severně od Kodaně stala o rok starší princezna Luisa, dcera dánského krále Kristiána VI. Měli spolu jednu dceru:

 Frederika Žofie Juliana Karolína Sasko-Hildburghausenská (5. prosince 1755 – 10. ledna 1756)

Luisa zemřela 8. srpna 1756 a Arnošt Fridrich se o pět měsíců později, 20. ledna 1757, v paláci Christiansborg v Kodani podruhé oženil s o šest let mladší Kristýnou Žofií Šarlotou Braniborsko-Bayreuthskou, dcerou markraběte Fridrich Kristiána. Spolu měli jednu dceru:

 Frederika Žofie Marie Karolína Sasko-Hildburghausenská (4. října 1757 – 17. října 1757)

Kristýna zemřela několik dní po porodu 8. října 1757 a o devět měsíců později, 1. června 1758, se jednatřicetiletý bezdětný vévoda v Bayreuthu potřetí oženil s o třináct let mladší Ernestinou, nejmladší dcerou vévody Arnošta Augusta I. Sasko-Výmarsko-Eisenašského. Spolu měli tři děti:

 Ernestina Frederika Žofie (22. února 1760 – 28. říijna 1776), ⚭ 1776 František Sasko-Kobursko-Saalfeldský (15. července 1750 – 9. prosince 1806), vévoda sasko-kobursko-saalfeldský

 Kristýna Žofie Karolína (4. prosince 1761 – 10. ledna 1790), ⚭ 1778 Evžen Sasko-Hildburghausenský (8. října 1730 – 4. prosince 1795)

 Fridrich (29. dubna 1763 – 29. září 1834), vévoda sasko-hildburghausenský a sasko-altenburský, ⚭ 1785 Šarlota Georgina Meklenbursko-Střelická (17. listopadu 1769 – 14. května 1818)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 10. června
Narození v roce 1727
Úmrtí 23. září
Úmrtí v roce 1780
Sasko-Hildburghausenští
Němečtí vévodové
Muži